Атомный проект:
Манхэттенский проект (англ. Manhattan Project) — кодовое название программы США по разработке ядерного оружия.
Создание советской атомной бомбы (военная часть атомного проекта СССР) — история фундаментальных исследований, разработки технологий и практической их реализации в СССР, направленных на создание оружия массового поражения с использованием ядерной энергии.